

Аксакшур — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Аксакшур (Аксашур) — річка в Удмуртії, ліва притока Шихостанки